plaatsen in de Verenigde Staten
 Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia
 Atlanta (Illinois)
 Atlanta (Indiana)
 Atlanta (Kansas)
 Atlanta (Louisiana)
 Atlanta (Michigan)
 Atlanta (Missouri)
 Atlanta (Nebraska)
 Atlanta (Texas)

Overig
 Atlanta-klasse, klasse lichte kruisers
 Stadhouderskade 5 (ook Atlanta genaamd), gebouw in Amsterdam aan de Stadhouderskade
 Atlanta (geslacht), geslacht van weekdieren
 Atlanta (televisieserie), Amerikaanse televisieserie
 Atlanta (2007), Amerikaanse film

Zie ook 
 Atalanta (doorverwijspagina)